Люксембургский национальный дивиизион 2017/2018 — 104-й сезон чемпионата Люксембурга, проходивший с 4 августа 2017 года по 19 мая 2018 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Люксембурга
 Статистика лиги на soccerway.com

Чемпионат Люксембурга по футболу
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2017 году
Спорт в Люксембурге в 2018 году